Хабали има више значења:

 Хабали (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хабали (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хабали, Ла Парада дел Хабали (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хабали (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Хабали (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хабали (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику